Glasgow Rutherglen steht für:

 Glasgow Rutherglen (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Rutherglen (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus